Blackbird Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Blackbird Island (Michigan)
 Blackbird Island (Minnesota)
 Blackbird Island (Missouri)
 Blackbird Island (Wisconsin)